Гримо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Гримо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар